Salima beschreibt mehrere Dinge:

 Salima, eine Ortschaft in Malawi
 Sálima, Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Muisne der ecuadorianischen Provinz Esmeraldas
 Salima (Distrikt), ein Distrikt in Malawi
 Salima (Hotelkette), eine Hotelkette
 Salima (Vorname), einen arabischen weiblichen Vornamen